Парашютист:

 Парашютист — человек, совершающий прыжок с парашютом (см. Парашютизм).
 Парашютист (сленговое, в милиции) — самоубийца, покончивший с жизнью путём прыжка со здания.
 «» — американский фильм 1933 года.
 «Парашютисты» — советский фильм 1984 года.